

Toponymie 
Grzędy peut désigner en Pologne :
 Grzędy, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 , un village dans la voïvodie de Podlachie
 Grzędy, un village dans la voïvodie de Mazovie